w mitologii:
 Likurg – król Arkadii, syn Aleosa 
 Likurg – król Tracji
 Likurg – król Nemei, syn Feresa lub Pronaksa
 Likurg – syn Boreasza
 Likurg – syn Heraklesa

w świecie antycznym:
 Likurg – król Sparty, słynny prawodawca
 Likurg – mówca ateński

Przypisy

Bibliografia